Falschschreibung ist so häufig, dass die Stupidedia bis 2016 sogar einen eigenen Artikel dazu hatte: Frauenhofer-Institut. stupidedia.org